Bernardo Sepúlveda puede referirse a:

 Bernardo Sepúlveda Gutiérrez (1912- 1985), médico, académico e investigador mexicano.
 Bernardo Sepúlveda Amor (1941), abogado y diplomático mexicano.